Чемпионат Ирана по футболу 2013/2014 — () — является тринадцатым сезоном высшей лиги и восьмым под названием Кубок Персидского залива по футболу. Чемпионский титул защищает клуб «Эстеглаль» из Тегерана. Сезон начался 24 июля 2013 года и завершится 18 апреля 2014 года.

По итогам прошлого сезона в Лигу Азадеган вылетели «Алюминиум Хормозган», «Санат Нафт», «Пайкан» и «Гахар Загрос», занявшие с 15-го по 18-е место. Лигу пополнили клубы «Гостареш Фулад» и «Эстеглаль Мелли Ахваз».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник fifa.com

Бомбардиры

См. также 
 Лига Азадеган 2013/2014

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте persianleague.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

2013/2014
Иран
Спорт в Иране в 2013 году
Спорт в Иране в 2014 году